Zentral bezeichnet:

 Zentral (Solingen), Ortsteil der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 einen Ort in Singapur, siehe Central (Singapur)
 eine Region in Uganda, siehe Central Region (Uganda)

 verschiedene Verwaltungseinheiten, siehe Central und Zentrale
 in der Mathematik die geometrischen Eigenschaften eines Zentrums, siehe Mittelpunkt und optischer Mittelpunkt
 Zentral (Lübeck), ehemaliges Kino
 zum Zentrum gehörig (z. B. bei Gruppen, Algebren, Lie-Algebren, Von-Neumann-Algebren, …)

Siehe auch: